Samuel Peploe – vescovo inglese
 Samuel Peploe – pittore scozzese